Ке́вин Рам (; род. , Минерал-Уэллс, Техас) — американский актёр, известный по ролям Кайла Маккарти в сериале «Справедливая Эми» (CBS) и Ли Макдермота в сериале «Отчаянные домохозяйки» (ABC).

Личная жизнь 
Рам родился 7 января 1971 года в Минерал-Уэллс, штат Техас. От Церкви Иисуса Христа Святых последних дней служил миссионером во Франции, Швейцарии и на островах в Индийском океане — Маврикий и Реюньон — с 1990 по 1992 года. Вернувшись в штаты, Кевин изучал право и закон в университете Бригама Янга, а потом занялся драматическим искусством. В 1994 году получил премию Irene Ryan Award как лучший актёр колледжа, а в 1996 году бросил университет и занялся своей карьерой в Голливуде.

Через день после вечеринки по случаю окончания сериала «Отчаянные домохозяйки» Кевин женился на своей невесте Эми Лонкар.

Карьера 
Широкая известность к Кевину пришла благодаря роли Кайла Маккарти, двоюродного брата Эми Грей в третьем сезоне сериала «Справедливая Эми» — актёр присоединился к актёрскому составу после ухода Дэна Фаттермана. Также Кевин играл Норво Тигана, брата Эзри Дакс в эпизоде «Prodigal Daughter» сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9». В сериале «Анатомия страсти» сыграл психованного пациента, мистера Даффа в эпизоде «Save Me». Снялся в роли водителя в рекламе Volkswagen Jetta под названием «Big Day» 2001 года, появился в роли жениха в рекламном ролике «Elope» для Apple iDVD.

В сентябре 2006 года Рам получил гостевую роль в двухчасовом премьерном эпизоде седьмого сезона шоу «C.S.I.: Место преступления». 21 октября 2007 года он впервые появился в роли Ли Макдермота, жителя Вистерия-Лейн в сериале «Отчаянные домохозяйки», гея, переехавшего в Фэйрвью со своим партнёром Бобом Хантером (его роль сыграл Так Уоткинс). Актёр также снялся в ситкоме «Друзья», в роли Тима, неопытного повара Моники в эпизоде «The One with Rachel’s Date» в восьмом сезоне. В сериале «Безумцы» играет Тэда Чофа из конкурентой фирмы «CGC». В сериале «Менталист» сыграл продавца машин Брэда Эллиаса.

Также он снялся в ситкоме 2011 года «Я ненавижу свою дочь».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактёры США